Телицын — фамилия; имеет женскую форму Телицына.
 Телицын, Абрам Абрамович (в монашестве Афанасий; 1803—1865) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Саратовский.
  (род. 1966) — российский историк.
 Телицын, Максим Васильевич (род. 1990) — российский спортсмен по академической гребле.
 Телицын, Николай Гаврилович (1904—1969) — советский архитектор.
 Телицына, Валентина Викторовна (род. 1987) — российская биатлонистка.